Ле-Гран-Пресиньи́ () — муниципалитет (коммуна) во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр и Луара.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 250 км на юго-запад от Парижа, 140 км на юго-запад от Орлеана, 55 км на юг от Тура.

В районе Ле-Гран-Пресиньи издавна добывали кремень высокого качества в виде крупных плит.

Ежегодно в июле проводится ночной театральный фестиваль.

Население 

Население — 1 046 человек (2007).

Достопримечательности 
 Солнечные часы 1613 года, которые до сих пор показывают время.
 Собор Сен-Жерве
 Замок Гран-Пресиньи, построенный в 1193 году.
 Исторический музей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Le Grand-Pressigny sur le site de l’Insee
 Vues aériennes